Tobelbach – nach dem Talformnamen Tobel, der landschaftlich auch in der Wortform Dobel auftritt – ist ein Gewässername oder ein Bestandteil von solchen:

in Deutschland:

 Herrenberger Tobelbach, linker Zufluss der Eschach (zur Aitrach) bei Ölbergwald, Stadtteil Rohr, Isny, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kaldener Tobelbach, linker Zufluss der Iller bei Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Tobelbach (Argen) – zwei Zuflüsse der Argen in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Tobelbach (Argen), linker Zufluss bei Frauenreute, Gemeinde Achberg, Landkreis Ravensburg
 Tobelbach oder Oberlangnauer Bach, linker Zufluss bei Oberlangnau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis
 Tobelbach, Oberlaufname des Beurener Bach (Steinach), rechter Zufluss der (Nürtinger) Steinach in Linsenhofen, Gemeinde Frickenhausen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Beutenbach), rechter Zufluss des Beutenbach (Rems) bei Maitis, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Eschach) – siehe oben → Herrenberger Tobelbach
 Tobelbach (Glatt), vielleicht auch Dobelbach, rechter Zufluss der Glatt (zum Neckar) in Neunthausen, Stadt Hopfau, Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; durchfließt das Tobeltal
 Tobelbach (Haisterbach) – zwei Zuflüsse des Haisterbachs (zur Umlach) im Stadtteil Haisterkirch von Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-WÜrttemberg; flussabwärts:
 Tobelbach (Haisterbach, Haisterkirch), rechter Zufluss in Haisterkirch
 Tobelbach (Haisterbach, Osterhofen), rechter Zufluss in den Osterhofer Ach genannten Laufabschnitt nach Osterhofen
 Tobelbach (Herrenbach), rechter Zufluss des Herrenbachs (zum Marbach, zur Fils) bei Oberwälden, Gemeinde Wangen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Iller) – siehe oben → Kaldener Tobelbach
 Tobelbach (Kesselbach), linker Zufluss des Kesselbach (Zwiefalter Aach) in Zwiefalten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter in Oberlenningen, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Obergelchenwanger Tobelbach, rechter Oberlauf des Lecknerbachs / der Leckner Ach in Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Tobelbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) vor Huzenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Obere Argen), linker Zufluss der Oberen Argen in der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Tobelbach (Östliche Günz), linker Zufluss oder auch Oberlauf der Östlichen Günz in Markt Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Tobelbach (Rems), linker Zufluss der Rems nach Lorch, Ostalbkreis, Baden-WÜrttemberg
 Tobelbach (Riederichbach), linker Zufluss des dort noch Stettertbach genannten Riederichbachs (zur Erms) bei Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach (zur Saalbach) in Maulbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Schussen), im Oberlauf Ried- oder Stadtbach, linker Zufluss der Schussen bei Sibratshausen, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Schwarzach), rechter Zufluss des Schwarzach (zur Schussen) vor Achmühle, Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Stehenbach), linker Zufluss des Stehenbachs vor der Neumühle von Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Fils) in Hochdorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Umlach), rechter Zufluss der Umlach in Fischbach, Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Untere Argen) – zwei Zuflüsse der Unteren Argen im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Tobelbach (Untere Argen, Dürrenbach), rechter Zufluss bei Dürrenbach, Stadt Isny im Allgäu
 Tobelbach (Untere Argen, Gottrazhofen), linker Zufluss in Gottrazhofen, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Tobelbach (Untere Argen, Wieshecken), rechter Zufluss bei Wieshecken, Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Waldstetter Bach), Hauptstrang-Oberlauf des hier noch Stoffelbach genannten Waldstetter Bachs (zum Strümpfelbach, zur Rems) in Weilerstoffel, Gemeinde Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Wolfegger Ach), rechter Zufluss der Wolfegger Ach in Rötenbach, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tobelbach (Wurzacher Ach) – zwei Zuflüsse der Wurzacher Ach im Stadtgebiet von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg: flussabwärts:
 Tobelbach (Wurzacher Ach, Riedlings), rechter Zufluss bei Riedlings
 Tobelbach (Wurzacher Ach, Reichenhofen), linker Zufluss bei Reichenhofen

 Speichertobelbach, linker Zufluss der oberen Weißach (Bregenzer Ach) bei der Hohen Brücke, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in Österreich:
 Tobelbach (Drau), linker Zufluss der Drau bei Simmerlach, Gemeinde Irschen, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Tobelbach (Große Taffa), rechter Zufluss der Großen Taffa in Poigen, Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Tobelbach (Kamp), linker Zufluss des Kamp bei Maiersch, Marktgemeinde Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Tobelbach (Mauerbach), rechter Zufluss des Mauerbachs (zur Pielach) in Mauer bei Melk, Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Tobelbach (Natschbach), rechter Zufluss des Natschbachs (zur Schwarza) in Diepolz, Marktgemeinde Wartmannstetten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Tobelbach (Spitzer Bach), linker Zufluss des Spitzer Bachs bei Trandorf, Marktgemeinde Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Tobelbach (Tiefsteinbach), linker Zufluss des Tiefsteinbachs (zum Eisbach, zum Wallersee) bei Fischachmühle, Gemeinde Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

in der Schweiz:
 Tobelbach, in der Schweiz Altdorfer Bach, rechter Zufluss der Biber (Rhein) beim Zentralschulhaus von Thayngen, Kanton Schaffhausen
 Tobelbach (Birchwilerbach), rechter Zufluss des Birchwilerbachs (zum Himmelbach) bei Birchwil, Kanton Zürich
 Tobelbach (Chatzenbach), rechter Zufluss des Chatzenbachs (zur Töss) bei Oberhofen (Turbenthal), Kanton Zürich
 Tobelbach (Dickbuecherbach), rechter Zufluss des Dickbuecherbachs (zur Eulach) bei Elsau, Kanton Zürich
 Tobelbach (Effingerbach), linker Zufluss des Effingerbachs (zur Sissle) bei Effingen, Kanton Aargau
 Tobelbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Töss) bei Hasel (Hittnau), Kanton Zürich
 Tobelbach (Flaacherbach), linker Zufluss des Flaacherbachs (zum Rhein) bei Flaach, Kanton Zürich
 Tobelbach (Geisslibach), linker Zufluss des Geisslibachs bei Guntalingen (Waltalingen), Kanton Zürich
 Tobelbach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zur Lorze) nahe Wissenbach, Gemeinde Mettmenstetten, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Tobelbach, Unterlaufname des Weidlibachs (zum Jonenbach) in Affoltern am Albis, Kanton Zürich
 Tobelbach (Lützelmurg), linker Zufluss der Lützelmurg bei Ettenhausen TG, Kantone Zürich und Thurgau
 Tobelbach (Rheintaler Binnenkanal), linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals in Rüthi, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Tobelbach (Reuss, Ottenbach), linker Zufluss der Reuss bei Ottenbach, Kanton Zürich
 Tobelbach (Reppisch, Birmensdorf), linker Zufluss der Reppisch in der Gemeinde Birmensdorf, Kanton Zürich
 Tobelbach (Reppisch, Dietikon), rechter Zufluss der Reppisch in der Gemeinde Dietikon, Kanton Zürich
 Tobelbach (Steinbach), linker Zufluss des Mülibachs (zur Töss) nahe Neuburg, Winterthur, Kanton Zürich
 Tobelbach (Stichbach), linker Zufluss des Stichbachs bei Herrenhof (Langrickenbach), Kanton Thurgau
 Tobelbach (Sunnebach), linker Zufluss des Sunnebachs (zum Feldbach; zum Zürichsee) in Hombrechtikon, Kanton Zürich
 Tobelbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs in der Gemeinde Hausen am Albis, Kanton Zürich
 Tobelbach (Thur), linker Zufluss der Thur bei Eschikofen, Kanton Thurgau
 Tobelbach (Töss, Bauma), rechter Zufluss der Töss bei Hinter-Tüfenbach (Bauma), Kanton Zürich
 Tobelbach (Töss, Neftenbach), rechter Zufluss der Töss bei Neftenbach, Kanton Zürich
 Tobelbach (Töss, Zell), linker Zufluss der Töss bei Rikon, Gemeinde Zell, Kanton Zürich
 Tobelbach (Unterrütikanal), linker Zufluss des Unterrütikanals (zum Reusskanal) bei Unterrüti (Merenschwand), Kanton Aargau
 Tobelbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbachs (zur Töss) bei Unterwagenburg (Oberembrach), Kanton Zürich
 Tobelbach (Wisebach), rechter Zufluss des Wisebachs (zur Giessen; Thur) in der Gemeinde Berg, Kanton Thurgau

Siehe auch:
 Dobelbach
 Doblbach
 Hölltobelbach
 Klingenbach
 Schluchtbach
 Töbelebach